Hotspur steht für
 Tottenham Hotspur, Sportclub
 Harry Hotspur, Henry Percy, englischer Adeliger

Siehe auch:
 HMS Hotspur
 Hotspurs